Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 2012 года прошёл в курортной деревне Заутеланде (провинция Зеландия) с 23 по 29 марта. В турнире по круговой системе приняли участие 10 спортсменок. Из них — одна международный гроссмейстер среди женщин, одна международный мастер среди женщин, три мастера ФМЖД среди женщин.

Чемпионкой страны в 9-й раз (и 4-й раз подряд) стала Нина Хукман-Янковская.
Второе место заняла Виталия Думеш, третье заняла У Мэйчжи.
 
Место проведения — Beach Hotel.

Ход турнира

Результаты

Ссылки 
 Полуфинал группа А
 Полуфинал группа Б
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов
 Ivan Trofimov. Чемпионат Нидерландов среди женщин. Zoutelande (Нидерланды), 23-29.03.2012 (100) // сайт Ивана Трофимова

2012 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 2012 году
Спортивные соревнования в Заутеланде
март 2012 года